Kabinett Kopf steht für folgende Kabinette unter Hinrich Wilhelm Kopf (SPD, 1893–1961) bezeichnet:
 Als Ministerpräsident des Landes Hannover (1946): Kabinett Kopf (Hannover)
 Als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen (1946–1955 und 1959–1961): Kabinett Kopf I, Kabinett Kopf II, Kabinett Kopf III, Kabinett Kopf IV und Kabinett Kopf V